PulseAudio (ранее PolypAudio) — кроссплатформенный звуковой сервер, созданный в качестве улучшенной замены таких серверов, как ESD, ARts.

Работает на платформах POSIX, таких как Linux, Solaris и FreeBSD, а также на платформе Microsoft Windows. PulseAudio является свободным программным обеспечением: сервер распространяется под лицензией GNU GPL, а библиотеки — под GNU LGPL. Основной разработчик — Леннарт Пёттеринг.

PulseAudio принимает звук от одного или нескольких источников (процессов или устройств) и направляет одному или нескольким приёмникам (звуковым платам, серверам PulseAudio или процессам). Одной из основных целей проекта является предоставление возможности перенаправления любых звуковых потоков, включая и потоки от процессов, требующих прямого доступа к аудиоустройствам (например, старая OSS). Это достигается с помощью специальных псевдоустройств, работающих непосредственно с другими звуковыми системами, такими как aRts или ESD.

В Linux пользователь может настроить систему ALSA так, чтобы она использовала виртуальное устройство, созданное сервером PulseAudio. Тогда программы, работающие со звуком через драйвер ALSA, будут на самом деле иметь дело с PulseAudio, который взаимодействует с помощью ALSA уже с реальным устройством.

Также PulseAudio предоставляет собственный интерфейс для приложений, аналогичный интерфейсу ESD, через который они могут работать напрямую с сервером, что делает его полноценной заменой ESD. Для приложений OSS PulseAudio предоставляет утилиту padsp, создающую файлы типа /dev/dsp, через которые программа работает со звуковым сервером.

Основные возможности:
 раздельная установка уровней громкости для разных программ;
 смешивание потоков от разных звуковых плат;
 расширяемая модульная система с поддержкой динамически загружаемых библиотек;
 совместимость со многими популярными аудиоприложениями;
 работа с несколькими источниками и приёмниками звука;
 приемлемая для повседневного непрофессионального использования задержка и возможность ею управлять;
 использование технологии zero-copy, сберегающей машинное время;
 интерфейс командной строки с возможностью использования сценариев;
 демон, перенастраиваемый с помощью командной строки;
 встроенное преобразование аудиоформатов;
 синхронизация потоков воспроизведения;
 смешиваемые потоки могут иметь разные частотные характеристики;
 эффективный микшер, даже для звуковых плат без микшера, предотвращающий «монополизацию» звукового устройства отдельной программой.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Детализированные инструкции подгонки под все программы 
 Статья про запуск PulseAudio в среде Gnome

Свободное звуковое программное обеспечение
Звуковые серверы
Аудиобиблиотеки